Dinastia Varman del sud-est de Bengala 1080-1150
 Dinastia Barman (o Varman), dinastia de Kamarupa (Assam), 350-655